Arciechów peut désigner en Pologne :
 Arciechów, village du powiat de Sochaczew, dans la voïvodie de Mazovie ;
 Arciechów, village du powiat de Wołomin, dans la voïvodie de Mazovie.